Ruchbah est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 δ Cassiopeiae ;
 ε Cassiopeiae.

Voir aussi 

 Rucba
 Ruchba
 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire